В районе Москвы разбилось шесть самолётов Ту-104 (все — Ту-104Б):
 10 октября 1971 года — после вылета из аэропорта Внуково
 13 октября 1973 года — при подходе к аэропорту Домодедово
 7 декабря 1973 года — в аэропорту Домодедово
 28 ноября 1976 года — после вылета из аэропорта Шереметьево
 17 марта 1979 года — при возврате в аэропорт Внуково

См. также 
 Катастрофа Ил-18 под Москвой